Роданж — місто на півдні Люксембургу.
 Роданж 91 — футбольний клуб у місті Роданж у Люксембурзі.
 Мішель Роданж — люксембурзький письменник.